Кандиоло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 5635 человек (2008 г.), плотность населения составляет 512 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 10060. Телефонный код — 011.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Санта-Крус, Кабо-Верде (2005)
  Пуи-су-Шарлье, Франция (2007)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.candiolo.torino.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/